Гран-при Великобритании 1992 года — этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1992 года. Прошёл на трассе Сильверстоун 12 июля 1992 года. На этом этапе дебютировал Деймон Хилл.

Гонка 
С самого старта Патрезе опять, как и в прошлой гонке, удалось опередить Мэнселла, но на этот раз Мэнселл отыгрался гораздо быстрее, и уже после первого поворота он вновь возглавил гонку. Удачнее всех стартовал Брандл с 6-й позиции, обогнав оба МакЛарена и своего напарника Михаэля Шумахера, он вышел на 3-ю позицию. Затем Мэнселл стал отрываться, и к 10-му кругу отрыв от Патрезе составлял уже около 25 секунд. Основная борьба происходила позади Риккардо Патрезе, где за 3-е место боролись Сенна, Брандл и Шумахер. После 28 кругов Мэнселл оторвался уже на 40 секунд от Риккардо Патрезе. На 30-м круге обеспечивший себе огромный отрыв Мэнселл заехал на пит-стоп, где механики допустили заминку со сменой заднего левого колеса, и в итоге пит-стоп длился 12 секунд (для сравнения, минутой ранее заезжавший на пит-стоп гонщик МакЛарена Герхард Бергер, потратил на смену резины чуть более 6,6 секунды). Но в итоге Мэнселл всё равно сохранил лидерство. На 35-м круге сошёл занимавший 6-е место гонщик Лотус-Форд Джонни Херберт. Теперь в очковую зону переместился его напарник по команде Мика Хаккинен. 8-ка лидеров выглядела так: Мэнселл-Патрезе-Брандл-Сенна-Шумахер-Хаккинен-Алези-Бергер. На 36-м круге Шумахер и Алези заехали в боксы. На 40-м круге из-за отказа двигателя сошёл Маурисио Гужельмин на Джордан-Yamaha. Через 2 круга шедший 6-м Шумахер столкнулся при обгоне на круг со Стефано Модена (как и на прошлом Гран-при франции) и из-за этого пропустив Бергера вперед. На 44-м круге сошёл Жан Жан Алези, занимавший 8-е место. После 46-го круга 6-ка лидеров выглядела следующим образом: Мэнселл-Риккардо Патрезе-Брандл-Сенна-Хаккинен-Бергер. За 10 кругов до финиша началась ожесточенная борьба за 5-е место, Бергер догнал Хаккинена, а того в свою очередь догнал разгневанный Шумахер, который жаждал наверстать упущенное. В повороте Stove Бергеру удалось обогнать Хаккинена, а затем и Шумахер обошёл финна в Club. За 6 кругов до финиша из-за проблем с трансмиссией сошёл Айртон Сенна, и поэтому 3-му месту Брандла ничего не угрожало. Пьедестал в итоге выглядел, как на прошлом Гран-при: Мэнселл-Риккардо Патрезе-Брандл, далее Шумахер, Бергер, Хаккинен, причем Бергер чудом пересек финиш, так как в момент пересечения финишной линии у него взорвался двигатель. На круге возвращения к боксам толпа фанатов выскочила на трассу, окружила автомобиль Мэнселла и не дала ему закончить круг почёта. Найджелу пришлось буквально прорываться сквозь толпу фанатов, полицейские ничего не могли сделать, пришлось Мэнселла забирать на специальном микроавтобусе и везти его к подиуму.

|}

Лучший круг: Найджел Мэнселл 1:22,539

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании